Sparide – pesce della famiglia Sparidae
 Sparide – sommergibile